Monorail echilibrat giroscopic, monorailul giroscopic, monorailul stabilizat cu giroscop sau autogiroscopul sunt termeni pentru un vehicul terestru pe o singură șină care utilizează acțiunea giroscopică a unei roți care se învârte pentru a depăși instabilitatea inerentă a echilibrării pe o singură șină.

Monorailul este asociat cu numele Louis Brennan, August Scherl și Pyotr Shilovsky, care au construit fiecare prototipuri funcționale la scară reală la începutul secolului XX. O versiune a fost dezvoltată de Ernest F. Swinney, Harry Ferreira și Louis E. Swinney în SUA în 1962.

Monorailul giroscopic nu a depășit niciodată stadiul de prototip.

Principalul avantaj al monorailului citat de Shilovsky este suprimarea oscilației de vânătoare, o limitare a vitezei cu care se confruntau la acea vreme căile ferate convenționale. De asemenea, sunt posibile viraje mai bruște în comparație cu raza de viraj de 7 km, tipică trenurilor moderne de mare viteză, cum ar fi TGV, deoarece vehiculul se înclină automat în curbe, ca un avion, astfel încât la bord nu se resimte nicio accelerație centrifugă laterală.

Un dezavantaj major este că multe vagoane - inclusiv vagoanele de pasageri și de marfă, nu doar locomotiva - ar avea nevoie de un giroscop acționat pentru a rămâne în poziție verticală.

Spre deosebire de alte mijloace de menținere a echilibrului, cum ar fi deplasarea laterală a centrului de greutate sau utilizarea roților de reacție, sistemul de echilibrare giroscopică este stabil static, astfel încât sistemul de control servește doar pentru a conferi stabilitate dinamică. Prin urmare, partea activă a sistemului de echilibrare este descrisă mai exact ca un amortizor de ruliu.

Context istoric

Monorailul lui Brennan 

Imaginea din secțiunea de început prezintă prototipul vehiculului de 22 de tone (22 tone lungi; 24 tone scurte) (greutate la gol) dezvoltat de Louis Philip Brennan CB. Brennan a depus primul său brevet de monorail în 1903.

Primul său model demonstrativ era doar o cutie de 762 pe 300 mm (30,0 pe 11,8 inci) care conținea sistemul de echilibrare. Cu toate acestea, acest lucru a fost suficient pentru ca Consiliul Armatei să recomande o sumă de 10.000 de lire sterline pentru dezvoltarea unui vehicul de dimensiuni normale. Această propunere a fost respinsă prin veto de către Departamentul Financiar. Cu toate acestea, armata a găsit 2.000 de lire sterline din diverse surse pentru a finanța munca lui Brennan.

În cadrul acestui buget, Brennan a produs un model mai mare, de 1,83 pe 0,46 m (6,0 pe 1,5 picioare), menținut în echilibru de două rotoare giroscopice cu diametrul de 127 mm (5,0 inci). Acest model există încă în Muzeul de Știință din Londra. Pista pentru vehicul a fost amenajată pe terenul casei lui Brennan din Gillingham, Kent. Era formată din conducte de gaz obișnuite așezate pe traverse de lemn, cu un pod de cablu de 15 m, cu colțuri ascuțite și pante de până la unu la cinci. Brennan a făcut o demonstrație a modelului său în cadrul unei conferințe la Royal Society în 1907, când a arătat că acesta se deplasa înainte și înapoi "pe o sârmă subțire și învățată" "sub controlul perfect al inventatorului".

Calea ferată la scară redusă a lui Brennan a justificat în mare măsură entuziasmul inițial al Departamentului de Război. Cu toate acestea, alegerea, în 1906, a unui guvern liberal, cu politici de reducere a cheltuielilor financiare, a oprit efectiv finanțarea din partea armatei. Cu toate acestea, India Office a votat un avans de 6.000 de lire sterline (echivalentul a 675.267 de lire sterline în 2021)în 1907 pentru a dezvolta monoraiul pentru regiunea Frontierei de Nord-Vest, iar alte 5.000 de lire sterline (echivalentul a 555.391 de lire sterline în 2021)au fost avansate de Durbar of Kashmir în 1908. Acești bani au fost aproape cheltuiți până în ianuarie 1909, când India Office a avansat încă 2.000 de lire sterline(echivalentul a 221.795 de lire sterline în 2021).

La 15 octombrie 1909, vagonul a circulat pentru prima dată cu propria putere, transportând 32 de persoane în jurul fabricii. Vehiculul avea dimensiunile de 40,0 pe 9,8 picioare(12,2 pe 3 m) și, cu un motor pe benzină de 20 de cai putere(15 kW), avea o viteză de 22 mile pe oră(35 km/h). Transmisia era electrică, motorul pe benzină acționând un generator, iar motoarele electrice fiind amplasate pe ambele boghiuri. Acest generator furniza, de asemenea, energie pentru motoarele giroscopice și pentru compresorul de aer. Sistemul de echilibrare folosea un servomotor pneumatic, în locul roților de fricțiune folosite la modelul anterior.

Giroscoapele erau amplasate în cabină, deși Brennan plănuia să le reamplaseze sub podeaua vehiculului înainte de a expune vehiculul în public, dar dezvăluirea mașinii lui Scherl l-a forțat să devanseze prima demonstrație publică la 10 noiembrie 1909. Nu a fost timp suficient pentru a repoziționa giroscoapele înainte de debutul public al monorailului.

Adevăratul debut public al monorailului lui Brennan a avut loc la Expoziția japonezo-britanică de la White City, Londra, în 1910. Automobilul monorai transporta 50 de pasageri deodată în jurul unei piste circulare cu 32 km/h (20 de mile pe oră). Printre pasageri s-a numărat și Winston Churchill, care a manifestat un entuziasm considerabil. Interesul a fost atât de mare, încât în Anglia și Germania au fost produse jucării monorail cu ceas pentru copii, cu o singură roată și stabilizate cu ajutorul unui giroscop. Deși era un mijloc de transport viabil, monorailul nu a reușit să atragă alte investiții. Din cele două vehicule construite, unul a fost vândut ca fier vechi, iar celălalt a fost folosit ca adăpost în parcuri până în 1930.

Mașina lui Scherl 

Chiar în momentul în care Brennan a terminat de testat vehiculul său, August Scherl, un editor și filantrop german, a anunțat o demonstrație publică a monorailului giroscopic pe care îl dezvoltase în Germania. Demonstrația urma să aibă loc miercuri, 10 noiembrie 1909, la Grădina Zoologică din Berlin.

Mașina lui Scherl, de asemenea un vehicul de dimensiuni normale, era ceva mai mică decât cea a lui Brennan, cu o lungime de numai 5,2 m (17 ft). Putea găzdui patru pasageri pe o pereche de bănci transversale. Giroscoapele erau amplasate sub scaune și aveau axe verticale, în timp ce Brennan folosea o pereche de giroscoape cu axe orizontale. Servomecanismul era hidraulic, iar propulsia electrică. Strict vorbind, August Scherl nu a făcut decât să asigure suportul financiar. Mecanismul de redresare a fost inventat de Paul Fröhlich, iar mașina a fost proiectată de Emil Falcke.

Deși a fost bine primită și a funcționat perfect în timpul demonstrațiilor publice, mașina nu a reușit să atragă un sprijin financiar semnificativ, iar Scherl și-a amortizat investiția în ea.

Lucrările lui Shilovsky 

În urma eșecului lui Brennan și Scherl de a atrage investițiile necesare, dezvoltarea practică a giro-monorailului după 1910 a continuat cu lucrările lui Piotr Șilovski, un aristocrat rus care locuia la Londra. Sistemul său de echilibrare se baza pe principii ușor diferite de cele ale lui Brennan și Scherl și permitea utilizarea unui giroscop mai mic, care se rotea mai încet. După ce a dezvoltat un model de monorail giroscopic în 1911, a proiectat un autogiroscop care a fost construit de Wolseley Motors Limited și testat pe străzile Londrei în 1913. Deoarece folosea un singur giroscop, în loc de perechea cu rotire inversă preferată de Brennan și Scherl, acesta a prezentat un comportament asimetric și a devenit instabil în timpul virajelor bruște la stânga. A stârnit interes, dar nu a atras finanțare serioasă.

Evoluții după Primul Război Mondial 

În 1922, guvernul sovietic a început construcția unui monorai Shilovsky între Leningrad și Tsarskoe Selo, dar fondurile s-au epuizat la scurt timp după ce proiectul a fost demarat.

În 1929, la vârsta de 74 de ani, Brennan a dezvoltat și un autogirghid. Acesta a fost refuzat de un consorțiu format din Austin/Morris/Rover, pe motiv că aceștia puteau vinde toate mașinile convenționale pe care le construiau.

Principii de funcționare

Ideea de bază 

Vehiculul se deplasează pe o singură șină convențională, astfel încât, fără sistemul de echilibrare, s-ar răsturna.

O roată care se învârte este montată într-un cadru cardanic a cărui axă de rotație (axa de precesie) este perpendiculară pe axa de rotație. Ansamblul este montat pe șasiul vehiculului astfel încât, la echilibru, axa de rotație, axa de precesie și axa de ruliu a vehiculului sunt reciproc perpendiculare.

Forțarea cardanului să se rotească determină roata să preceseze, ceea ce are ca rezultat cupluri giroscopice în jurul axei de ruliu, astfel încât mecanismul are potențialul de a îndrepta vehiculul atunci când este înclinat de la verticală. Roata are tendința de a-și alinia axa de rotație cu axa de rotație (axa cardanului), iar această acțiune este cea care rotește întregul vehicul în jurul axei de ruliu.

În mod ideal, mecanismul care aplică cuplurile de control asupra cardanului ar trebui să fie pasiv (un aranjament de arcuri, amortizoare și pârghii), dar natura fundamentală a problemei indică faptul că acest lucru ar fi imposibil. Poziția de echilibru este cu vehiculul în poziție verticală, astfel încât orice perturbare din această poziție reduce înălțimea centrului de greutate, scăzând energia potențială a sistemului. Ceea ce readuce vehiculul la echilibru trebuie să fie capabil să restabilească această energie potențială și, prin urmare, nu poate consta doar din elemente pasive. Sistemul trebuie să conțină un fel de servomotor activ.

Sarcini laterale 

Dacă forțele laterale constante ar fi rezistat doar prin acțiunea giroscopică, gimbalul s-ar roti rapid până la stopuri, iar vehiculul s-ar răsturna. De fapt, mecanismul face ca vehiculul să se aplece spre perturbație, rezistând la aceasta cu o componentă de greutate, cu giroscopul aproape de poziția sa nedezlipită.

Forțele laterale inerțiale, care apar în timpul virajului, determină vehiculul să se aplece în viraj. Un singur giroscop introduce o asimetrie care va face ca vehiculul să se încline prea mult sau nu suficient de mult pentru ca forța netă să rămână în planul de simetrie, astfel încât forțele laterale vor fi în continuare resimțite la bord.

Pentru a se asigura că vehiculul se înclină corect în viraje, este necesar să se elimine cuplul giroscopic care rezultă din viteza de viraj a vehiculului.

Un giroscop liber își păstrează orientarea în raport cu spațiul inerțial, iar momentele giroscopice sunt generate prin rotirea acestuia în jurul unei axe perpendiculare pe axa de rotație. Dar sistemul de control deviază giroscopul în raport cu șasiul, și nu în raport cu stelele fixe. Rezultă că mișcarea de tangaj și de cădere a vehiculului în raport cu spațiul inerțial va introduce cupluri giroscopice suplimentare nedorite. Acestea dau naștere unor echilibre nesatisfăcătoare, dar, mai grav, provoacă o pierdere a stabilității statice în timpul virajului într-o direcție și o creștere a stabilității statice în direcția opusă. Shilovsky a întâmpinat această problemă cu vehiculul său rutier, care, în consecință, nu putea efectua viraje bruște la stânga.

Brennan și Scherl au fost conștienți de această problemă și și-au implementat sistemele de echilibrare cu perechi de giroscoape cu rotire inversă, care precesează în direcții opuse. Cu această configurație, toate mișcările vehiculului în raport cu spațiul inerțial provoacă cupluri egale și opuse pe cele două giroscoape și, în consecință, sunt anulate. Cu sistemul cu două giroscoape, instabilitatea în curbe este eliminată, iar vehiculul se va înclina la unghiul corect, astfel încât la bord să nu se resimtă nicio forță laterală netă.

În viraje, girofarurile cu rotire inversă evită instabilitatea în viraje.
Shilovsky a afirmat că a avut dificultăți în asigurarea stabilității cu sistemele cu două girofaruri, deși motivul pentru care acest lucru ar trebui să fie așa nu este clar. Soluția sa a fost de a varia parametrii buclei de control în funcție de viteza de viraj, pentru a menține un răspuns similar în viraje de ambele direcții.

În mod similar, sarcinile decalate determină vehiculul să se încline până când centrul de greutate se află deasupra punctului de sprijin. Vânturile laterale fac ca vehiculul să se încline spre ele, pentru a le rezista cu o componentă de greutate. Aceste forțe de contact sunt susceptibile de a provoca mai mult disconfort decât forțele de viraj, deoarece vor avea ca rezultat forțe laterale nete resimțite la bord.

Forțele laterale de contact au ca rezultat o deviație a cardanului într-o buclă Shilovsky. Aceasta poate fi utilizată ca o intrare într-o buclă mai lentă pentru a deplasa centrul de greutate lateral, astfel încât vehiculul să rămână în poziție verticală în prezența unor forțe neinerțiale susținute. Această combinație de giroscop și deplasare laterală a centrului de greutate face obiectul unui brevet din 1962. Un vehicul care utilizează o deplasare giroscopică/laterală a sarcinii utile a fost construit de Ernest F. Swinney, Harry Ferreira și Louis E. Swinney în SUA în 1962. Acest sistem se numește monorailul Gyro-Dynamics.

Avantaje potențiale față de vehiculele cu două șine 

Shilovsky a prezentat o serie de avantaje invocate, printre care:

Reducerea problemelor legate de dreptul de trecere, deoarece, în teorie, pot fi negociate pante mai abrupte și colțuri mai ascuțite.

În cartea sa, Shilovsky descrie o formă de frânare pe șină, care este fezabilă cu o monorailă, dar care ar perturba stabilitatea direcțională a unui vehicul feroviar convențional. Acest lucru are potențialul de a crea distanțe de oprire mult mai scurte în comparație cu roata convențională pe oțel, cu o reducere corespunzătoare a separării sigure între trenuri. 

Shilovsky a susținut că modelele sale sunt de fapt mai ușoare decât vehiculele echivalente pe două șine. Potrivit lui Brennan, masa giroscopului reprezintă 3-5% din greutatea vehiculului, ceea ce este comparabil cu greutatea boghiului economisită prin utilizarea unui proiect cu o singură cale ferată.

Întoarcerea în viraje 

Având în vedere un vehicul care negociază o curbă orizontală, cele mai grave probleme apar dacă axa giroscopului este verticală. Există o componentă a vitezei de viraj  care acționează în jurul pivotului cardanic, astfel încât un moment giroscopic suplimentar este introdus în ecuația de ruliu:

.

Acest lucru deplasează ruliul de la unghiul de înclinare corect pentru viraj, dar, mai grav, schimbă termenul constant din ecuația caracteristică în:

Evident, dacă rata de viraj depășește o valoare critică:

.

bucla de echilibrare va deveni instabilă. Cu toate acestea, un giroscop identic care se rotește în sens opus va anula cuplul de ruliu care provoacă instabilitatea, iar dacă este forțat să preceseze în sens opus primului giroscop va produce un cuplu de control în aceeași direcție.

În 1972, Divizia de inginerie mecanică a guvernului canadian a respins o propunere de monorail în mare parte din cauza acestei probleme. Analiza lor a fost corectă, dar a fost limitată la sistemele cu un singur giroscop cu axă verticală și nu universală.

Viteza maximă de rotație 

Motoarele cu turbină cu gaz sunt proiectate cu viteze periferice de până la 400 de metri pe secundă (1.300 ft/s) și au funcționat în mod fiabil la mii de aeronave în ultimii 50 de ani. Prin urmare, o estimare a masei giroscopului pentru un avion de 10 tone (9,8 tone lungi; 11 tone scurte), cu înălțimea cg la 2 metri (6 ft 7 in), presupunând o viteză periferică de jumătate din cea utilizată în proiectarea motoarelor cu reacție, este de doar 140 de kilograme (310 lb). Recomandarea lui Brennan de 3-5% din masa vehiculului a fost, prin urmare, extrem de conservatoare.

Referințe

Bibliografie

Legături externe 

 Monorail Society Special Feature on Swinney's monorail
 Gyroscope Railroad

Transport feroviar
Monorai